Indianapolis 500 1932 je bila dvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1932.

Rezultati

1932 v športu
1932